Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale José Luis Clerc 6-3, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 Vladimír Zedník (primo turno)
 Kim Warwick (primo turno)
 Željko Franulović (primo turno)

 Jeff Borowiak (semifinali)
 Chris Lewis (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Tom Okker (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1978